Jan Clifford (1710-1772), Burgemeester van Amsterdam
Jan Clifford (1768-1823), Nederlands politicus